The Doll Maker's Daughter – film del 1906 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Doll Maker's Daughter – film del 1908 prodotto dalla Centaur Film Company